

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 Dans la Rome antique :
 Nero est une branche de la gens Claudia,
 Nero est le nom latin de l'empereur romain Néron ;
 Néro (1861-1868) est un chien de Napoléon III.

Culture et société

Cinéma 
  est un film italo-américain de J. Gordon Edwards sorti en 1922.
  est un film italien de  sorti en 1992.
 , titre anglais de Imperium : Nerone est un téléfilm italien, français, allemand et tunisien de Paul Marcus diffusé en 2004.

Entreprises produits et technique 
 Nero AG (anciennement Ahead Software) est une entreprise allemande de logiciel qui produit Nero Burning ROM, un logiciel de gravure.
 L'Audi Nero est un concept car d'Audi de 2006.

Jeux vidéo 
 Nero est un personnage de la série du jeu vidéo Devil May Cry.
 Nero est un personnage du jeu vidéo Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII .
 Nero est un personnage du jeu vidéo Lunar Knights.

Musique 
 Nero est un groupe de musique électronique londonien.

Patronyme 

 Franco Nero (1941-), un acteur italien ;
 Peter Nero (1934-), un pianiste et chef d'orchestre américain.

Toponyme 

 le lac Nero, dans l'oblast de Iaroslavl (district fédéral central, Russie) ;
 Xinó Neró, un village du dème d'Amýnteo (Macédoine-Occidentale, Grèce).